Santa Maria de Jesús (Figueres), convent franciscà instituït durant la segona meitat del  i desamortitzat al , la comunitat fou dissolta, l'església derruïda i el claustre aprofitat parcialment en la construcció de l'Institut de Figueres
 Santa Maria de Jesús de Gràcia, església al carrer Gràcia de Barcelona
 Santa Maria de Jesús (Centelles), església al municipi de Centelles (Osona)